Jaworskaja (auch Javorskaja, Yavorskaya) ist der Name von
 Eleonora Robertowna Jaworskaja (* 1925), estnisch-russische Schriftstellerin, siehe Nora Javorskaja 
 Lidija Borisowna Jaworskaja (1869/1871–1921), baltendeutsche Schauspielerin und Theaterdirektorin in St. Petersburg und London, siehe Lydia Yavorskaya 
 Marija Nikolajewna Jaworskaja (* 1981), russische Box-Europameisterin